Dit is een lijst van de eredoctoraten van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Chronologische lijst

Publicatie 
 Wim Berkelaar: Het is ons een eer en genoegen. Eredoctoraten aan de Vrije Universiteit sinds 1930. Zoetermeer, Uitgeverij Meinema, 2007

Externe links 
 Overzicht eredoctoraten Vrije Universiteit Amsterdam

 
Amsterdam
Eredoctoraten van de Vrije Universiteit Amsterdam
Amsterdamse eredoctoraten